De Wereldbeker schaatsen 2011/2012 - 3000&5000 meter vrouwen begon op 18 november 2011 in Tsjeljabinsk en eindigde in Berlijn op 9 maart 2011.

Titelverdedigster was de Tsjechische Martina Sáblíková die het vorige seizoen ondanks een stroeve start toch de laatste drie wedstrijden en het klassement won. Dit keer was ze een stuk overtuigender, ze won namelijk alle zes de wedstrijden. Stephanie Beckert werd net als het vorige jaar tweede, waar Claudia Pechstein Jilleanne Rookard afloste op de derde plaats.

Deze wereldbekercompetitie was tevens het kwalificatietoernooi voor zowel de 3000 meter als de 5000 meter op de WK afstanden 2012.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders.

Tsjeljabinsk

Astana

Heerenveen (1)

Hamar

Heerenveen (2)

Berlijn

Vrouwen 3000
2011/12